Josette – cortometraggio muto franco-italiano del 1912 diretto da Albert Capellani e René Leprince
Josette – cortometraggio muto francese del 1914 diretto da René Le Somptier
Pazzo per la musica (Josette) – film francese del 1937 diretto da Christian-Jaque
Josette – film statunitense del 1938 diretto da Allan Dwan